Рикомер (Richomeres) и Рицимер (Ricimerus), са имена на римските военачалници:

 Рикомер (консул 384 г.), (Flavius Richomeres), генерал, консул 384 г.
 Рицимер, (Flavius Ricimerus), (405 † 472), генерал, консул 459 г.